Antonio Murro – cantante e musicista italiano
 Christian Murro – ex ciclista su strada italiano
 Noam Murro – regista israeliano